Tho puede referirse a:

T'Hó, ciudad maya, antecedente de la ciudad de Mérida, Yucatán, México.
Pájaro Tho, ave que habita en México y Centroamérica desde la Península de Yucatán hasta Costa Rica, científicamente llamada Eumomota superciliosa.
Cần Thơ, ciudad de Vietnam a orillas del río Mekong.
Lê Ðức Thọ, revolucionario y político vietnamita nacido en 1911.
Tho, partícula perteneciente al idioma tailandés, con diversos significados.